Gundis ist
der im Wallis noch verwendete deutsche Name der Gemeinde Conthey
der Name des gleichnamigen Bezirks; siehe Bezirk Conthey
eine Familie afrikanischer Nagetiere; siehe Kammfinger oder Gundis (Ctenodactylidae)
ein weiblicher Vorname, siehe bspw. Gundis Zámbó